Nenad Čanak, politico serbo
 Nenad Čanak (n. 1976), cestista serbo